Села:
 Передове — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Передове — Севастополь, Балаклавський район
 Передове — Донецька область, Волноваський район